Kinh Môn (huyện in Hải Dương) 
Kinh Môn (thị trấn in Hải Dương)
Kinh Môn (rivier)